AMA eller Ama kan syfta på:

 Ama eller Hama en svensk medeltida stormannaätt från Östergötland, se Ama (ätt).
 AMA – det amerikanska läkarsällskapet, se American Medical Association.
 AMA – en serie av referensböcker som ges ut av AB Svensk Byggtjänst, se Allmän material- och arbetsbeskrivning.
 AMA – en amerikanska ideell organisation, se American Motorcyclist Association.
 Ama (dykare) – en sorts kvinnlig dykare i Japan.
 "Ask Me Anything" – förkortning med ursprung från diskussionsforumet Reddit. Började användes i den lokala gemenskapen, "subredditen", /r/IAmA, där användare får ställa frågor om vad som helst till mer eller mindre kända personer.

Geografi

Antarktis 
 Åma, bergstopp,

Estland 
 Ama, Estland, ort, Lääne-Viru län, Kadrina vald,

Japan
 Ama, Aichi, stad i Aichi prefektur
 Ama, Shimane, kommun i Okiöarna, Shimane prefektur

USA 
 Ama, Louisiana, ort i Louisiana, Saint Charles Parish, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar